Saint-Père puede referirse a: 

 Saint-Père, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.
 Saint-Père, comuna francesa situada en Nièvre.
 Saint-Père, comuna francesa situada en Yonne.